Frankenthal se poate referi la:

 Frankenthal, Renania-Palatinat
 Frankenthal, Saxonia